Peter I van Rusland, tsaar van Rusland.
Czaar Peter (bier),  een Nederlands bier van hoge gisting.
Czaar Peterbuurt, een buurt in Amsterdam.
Czaar Peterstraat, een straat in het centrum van Amsterdam.